Over kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Over, Cheshire, England, Cheshire West and Chester, 
 Over, Cambridgeshire, England, Cambridgeshire, 
 Over, South Gloucestershire – en ort i South Gloucestershire, Gloucestershire, England
 Over, Tewkesbury – en ort i Tewkesbury, Gloucestershire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar